Paul Logan peut désigner :
  (?-?), militaire américain, inventeur de la ration de chocolat.
 Paul Logan (1973-), acteur américain.

Confusion 
 Logan Paul (1995-), vidéaste web américain.

Voir aussi